О́лдрич, Алдрич () — английская фамилия.

 Олдрич, Генри (1647—1710) — английский богослов и философ.
 Олдрич, Даг (род. 1964) — американский гитарист и автор песен.
 Олдрич, Джон Мертон (1866—1934) —  американский энтомолог
 Олдрич, Коул (род. 1988) — американский баскетболист.
 Олдрич, Маришка (1881—1965) — американская оперная певица (драматическое сопрано) и актриса.
 Олдрич, Перли Данн (1863—1933) — американский певец и композитор.
 Олдрич, Питер (род. 1965) — южноафриканский теннисист.
 Олдрич, Роберт (1918—1983) — американский кинорежиссёр, писатель и продюсер.
 Олдрич, Томас Бейли (1836—1907) — американский писатель и поэт.
 Олдрич, Фредерик (1927—1991) — американский морской биолог.
 Олдрич, Честер Харди (1862—1924) — американский политик, 16-й губернатор Небраски.

См. также 
 Олдрич
 Олдридж
 Элдридж

Примечания